Vildnis har flere forskellige betydninger:
 Vildnis (landskab) – et naturområde med tæt bevoksning upåvirket af mennesker (vildt), cf. krat, skov
 Vildnis (band) – et dansk band
 Vildnis (album) - album fra 2003 af bandet af samme navn
 Vildnis (firma) – et dansk firma, som sælger vilde plukkede urter fra naturen
 Desuden kan vildnis også bruges i overført betydning om en indviklet struktur (f.eks. et juridisk dokument eller et websted) som findes rodet og kaotisk – et virvar.

Ekstern henvisning 
 http://ordnet.dk/ods/opslag?id=591979 – Ordbog over det Danske Sprog: Vildnis